Easy – pierwszy album studyjny zespołu The Easybeats, został wydany 23 września 1965. Album powtórnie wydany przez wytwórnię Repertoire Records zawierał osiem nowych utworów.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki z wyjątkiem opisanych skomponowali Stevie Wright i George Young.

Utwory dodatkowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Easybeats
Albumy muzyczne wydane w roku 1965
Albumy Albert Productions